Хойский () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Хойский, Гусейнкули Хан (1870—1955) — азербайджанский общественный и политический деятель.
 Хойский, Джафар Кули-хан (?—1814) — хан Шекинский, генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Хойский, Искендер-хан (1820—1894) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Хойский, Исмаил-хан (?—1819) — последний хан Шекинский, российский генерал-майор.
 Хойский, Келбали-хан (1775—1834) — российский генерал-майор, командир конно-мусульманской дивизии.
 Хойский, Фатали Хан Искендер оглы (1875—1920) — юрист, депутат Государственной думы Российской империи II созыва, позже азербайджанский политический деятель и первый премьер-министр Азербайджанской Демократической Республики.

См. также 
 Хойские